kjy – codice ISO 639-3 della lingua erave